Жан-Люк Года́р (, ) — франко-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист, монтажёр и кинопродюсер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.

В начале своей карьеры кинокритика во влиятельном журнале Cahiers du Cinéma Годар критиковал «традицию качества» основного французского кинематографа, в котором не придавалось особого значения инновациям и экспериментам. В ответ он и критики-единомышленники начали снимать свои собственные фильмы, бросая вызов условностям традиционного Голливуда в дополнение к французскому кинематографу. В 1964 году Годар описал влияние себя и коллег: «Мы ворвались в кино, как пещерные люди в Версаль Людовика XV». Его часто считают самым радикальным французским режиссёром 1960-х и 1970-х годов; его подход к фильмам, политике и философии сделал его, пожалуй, самым влиятельным режиссёром французской новой волны. В его работах часто используются дань уважения и ссылки на историю кино и часто выражаются его политические взгляды; он был заядлым читателем экзистенциалистской и марксистской литературы, а в 1969 году вместе с другими радикальными кинематографистами сформировал «Группу Дзига Вертов» для продвижения политических работ. После новой волны его политика стала менее радикальной, а его более поздние фильмы посвящены человеческому конфликту и художественному представлению «с гуманистической, а не марксистской точки зрения».

Биография 
Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец, Поль Годар, был врачом и имел собственную клинику, а мать, Одиль (в девичестве Моно́), была родом из семьи швейцарских банкиров, принадлежавших к известной французской протестантской фамилии, которую носили многие известные люди, включая нобелевского лауреата Жака Моно, композитора , натуралиста Теодора Моно и историка Габриэля Моно.

Когда Годару было 4 года, семья переехала в Швейцарию. Здесь, в Ньоне, он получил начальное образование, затем с 1946 года обучался в Париже, в . Однако в этот момент он увлёкся кино и предпринял первые попытки заняться литературным творчеством. В результате он провалил экзамен на степень бакалавра и вернулся домой в Швейцарию. В 1949 году поступил в Сорбонну и некоторое время изучал там антропологию.

Кинокритика 
В Париже, в Латинском квартале, незадолго до 1950 года, всё более известными становились киноклубы. Годар начал посещать эти клубы — Французскую синематеку, Киноклуб Латинского квартала (CCQL), киноклуб «Работа и культура» и другие — он стал завсегдатаем этих клубов. Французская синематека была основана Анри Ланглуа и Жоржем Франжю в 1936 году; «Работа и культура» была рабочей образовательной группой, для которой Андре Базен организовывал просмотры и обсуждения фильмов военного времени, и которая стала образцом для киноклубов, возникших по всей Франции после освобождения от нацистов; CCQL, основанный примерно в 1947 или 1948 году, был воодушевлен и возглавлен Эриком Ромером. В этих клубах он познакомился с другими синефилами, включая Жака Риветта, Клода Шаброля и Франсуа Трюффо. Годар был частью поколения, для которого кинематограф приобрел особое значение. Он сказал: «В 1950-х годах кино было так же важно, как хлеб, но сейчас это не так. Мы думали, что кино утвердит себя как инструмент познания, микроскоп... телескоп.... в Синематеке я открыл для себя мир, о котором мне никто не говорил. Они рассказали нам о Гёте, но не о Дрейере. ... Мы смотрели немые фильмы в эпоху звукового кино. Мы мечтали о кино. Мы были как христиане в катакомбах».

Его вторжение в кинематограф началось с критики. Наряду с Морисом Шерером (писавшим под будущим знаменитым псевдонимом Эрик Ромер) и Жаком Риветтом он основал в 1950 году недолговечный журнал , было опубликовано пять номеров. Когда Базен стал одним из основателей влиятельного журнала Cahiers du cinéma, Годар был первым из молодых критиков из группы CCQL /Синематека, работы которого были опубликованы в журнале. В январском номере за 1952 год была опубликована его рецензия на американскую мелодраму режиссёра Рудольфа Мате «». Его статья «Защита и иллюстрация классического декупажа», опубликованная в сентябре 1952 года, в которой он критикует более раннюю статью Базена и защищает использование техники обратной съемки, является одним из его ранних важных вкладов в кинокритику. Восхваляя Отто Премингера и «величайшего американского художника — Говарда Хоукса», Годар ставит их суровые мелодрамы выше более «формалистичных и откровенно искусных фильмов Уэллса, Де Сики и Уайлдера, которые одобрил Базен». В это время деятельность Годара не включала в себя создание фильмов. Он смотрел фильмы и писал о них, а также помогал другим снимать фильмы, в частности Ромеру, с которым он работал над короткометражным фильмом «Представление, или Шарлотта и её стейк».

Кинопроизводство 
Покинув Париж осенью 1952 года, Годар вернулся в Швейцарию и переехал жить к своей матери в Лозанну. Он подружился с любовником своей матери Жан-Пьером Лаубшером, который был рабочим на . Через Лаубшера он сам получил работу в качестве строителя на строительной площадке Plaz Fleuri на плотине. Он увидел возможность снять документальный фильм о плотине; когда закончился его первоначальный контракт, чтобы продлить своё пребывание на плотине, он перешёл на должность оператора телефонного коммутатора. Находясь на дежурстве, в апреле 1954 года, он позвонил Лаубшеру, который сообщил, что Одиль Моно, мать Годара, погибла в аварии на скутере. Благодаря швейцарским друзьям, которые одолжили ему 35-мм кинокамеру, он смог снимать на 35-миллиметровую плёнку. Он переписал комментарий, написанный Лаубшером, и дал своему фильму рифмованное название «Operation béton» (). Компания, которая управляла плотиной, купила фильм и использовала его в рекламных целях.

Продолжая работать в Cahiers du cinéma, он снял в Женеве 10-минутный короткометражный фильм «» (1955), а в январе 1956 года вернулся в Париж. План создания художественного фильма по роману Гёте «Избирательное сродство» оказался слишком амбициозным и ни к чему не привел. Трюффо заручился его помощью в работе над идеей для фильма, основанного на реальной криминальной истории мелкого преступника Мишеля Портье, который застрелил полицейского на мотоцикле и чья девушка сдала его полиции, но Трюффо не смог заинтересовать ни одного продюсера. Другой проект с Трюффо, комедия о деревенской девушке, приехавшей в Париж, также был заброшен. Он работал с Ромером над запланированной серией короткометражных фильмов, посвящённых жизни двух молодых женщин, Шарлотты и Вероники; а осенью 1957 года Пьер Бронберже спродюсировал первый фильм из серии «», снятый Годаром по сценарию Ромера. Фильм «» (1958) был создан в основном из неиспользованного материала, снятого Трюффо. В 1958 году Годар с актёрским составом, в который входили Жан-Поль Бельмондо и , снял свой последний короткометражный фильм прежде чем получить международное признание в качестве режиссёра, «», дань уважения Жану Кокто. Фильм был снят в гостиничном номере Годара на улице Ренн и, по-видимому отразил что-то вроде «романтической строгости» собственной жизни Годара в то время. Его швейцарский друг Роланд Толматчофф отметил: «В Париже у него на стене висел большой плакат с Богартом и больше ничего». В декабре 1958 года Годар выступил с репортажем с фестиваля короткометражных фильмов в Туре и высоко оценил работы Жака Деми,  и Аньес Варда и подружился с ними — он уже знал Алена Рене, чью работу он высоко оценил, но теперь Годар хотел снять художественный фильм. В 1959 году он поехал на Каннский кинофестиваль и попросил Трюффо позволить ему использовать историю, над которой они сотрудничали в 1956 году, об угонщике автомобилей Мишеле Портье. Он попросил денег у продюсера , с которым он познакомился ранее, когда недолго работал в отделе рекламы парижского офиса Twentieth Century Fox, и который также был на фестивале. Борегар мог бы предложить свой опыт, но у него были долги по двум постановкам, основанным на рассказах Пьера Лоти; поэтому финансирование вместо этого поступило от кинопрокатчика Рене Пиньера.

Творчество в кино 
Самый знаменитый период Годара как режиссера охватывает примерно от его первого полнометражного фильма «На последнем дыхании» (1960) до «Уик-энда» (1967). Его работа в этот период была сосредоточена на относительно обычных фильмах, которые часто отсылают к различным аспектам истории кино. Хотя работа Годара в это время считается новаторской сама по себе, этот период резко отличается от того периода, что последовал сразу за ним, в течение которого Годар идеологически осудил большую часть истории кинематографа как буржуазную и, следовательно, не заслуживающую внимания.

В 1959 выходит дебютный полнометражный фильм Годара «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг в главных ролях, который отчётливо выразил стиль французской новой волны, фильм включает в себя визуальные цитаты из фильмов Ингмара Бергмана, Сэмюэля Фуллера, Фрица Ланга и других, а также экранное посвящение , американской студии B-фильмов. Цитаты и ссылки на литературу включают Уильяма Фолкнера, Дилана Томаса, Луи Арагона, Рильке, Франсуазу Саган, Мориса Сакса. Фильм также содержит цитаты в изображениях или на саундтреке — Моцарта, Пикассо, И. С. Баха, Пауля Клее и Огюста Ренуара.

В 1960 году Годар снял фильм «Маленький солдат», посвящённый алжирской войне за независимость. Фильм, из-за его политического характера, был запрещён французским правительством до 1963 года.

Следующие фильмы Годара «Жить своей жизнью», «Карабинеры», «Презрение» исследуют сложные социально-психологические проблемы, переживаемые обществом.

В 1964 году Годар и Карина создали продюсерскую компанию Anouchka Films. В том же году он снял фильм «Банда аутсайдеров», еще одно сотрудничество между ними, описанное Годаром как «Алиса в Стране чудес встречает Франца Кафку».

Фильм «» (1964) последовал за «Бандой аутсайдеров». Это была медленная, обдуманная, приглушенная чёрно-белая картина без реальной истории, которая продемонстрировала «взаимодействие Годара с самым передовым мышлением того времени, выраженным в творчестве Клода Леви-Стросса и Ролана Барта», а ее фрагментарность и абстрактность отразили также «его потерю веры в знакомые голливудские стили».

В 1965 году Годар снял «Альфавиль», футуристическую смесь научной фантастики, нуара и сатиры, обличавшую технократию и тоталитаризм. Его следующим фильмом был «Безумный Пьеро» (1965). Жиль Жакоб, кинокритик и президент Каннского кинофестиваля, назвал его одновременно «ретроспективой» и перепросмотром.

«Мужское — женское» (1966), основанный на двух рассказах Ги де Мопассана, был исследованием современной французской молодёжи и её вовлеченности в культурную политику. В интертитре персонажи названы как «Дети Маркса и кока-колы».

Затем Годар снял фильм «Сделано в США» (1966), исходным материалом для которого послужил «Джаггер» Ричарда Старка. Год спустя вышел фильм «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1967) в котором Марина Влади изображает женщину, ведущую двойную жизнь в качестве домохозяйки и проститутки что считается «одним из величайших достижений в кинематографе».

В «Китаянке» (1967) Годар был наиболее прямолинеен в политическом плане. Фильм был посвящен группе студентов и связан с идеями, исходящими от студенческих активистских групп в современной Франции. Выпущенный незадолго до майских событий 1968 года, фильм, по мнению некоторых, предвосхитил имевшие место студенческие восстания.
Годар активно участвует в майских событиях 1968 года и является одним из идейных вдохновителей «нового левого движения».

В том же году Годар снял более красочный и политический фильм «Уик-энд». отправляющейся на выходные в путешествие по сельской местности Франции, чтобы получить наследство. За этим следует конфронтация с трагическими пороками чрезмерно потребляющей буржуазии.

На фоне потрясений конца 1960-х годов Годар увлёкся созданием «политических фильмов». Хотя многие из его фильмов с 1968 по 1972 год являются полнометражными, они малобюджетны и бросают вызов представлению о том, каким может быть фильм. В дополнение к отказу от мейнстрим-кинопроизводства, Годар также пытался избежать культа личности, который сформировался вокруг него. Он работал анонимно в сотрудничестве с другими кинематографистами, в частности с , с которым он создал киноколлектив «Дзига Вертов». В этот период Годар снимал фильмы в Англии, Италии, Чехословакии, Палестине и США, а также во Франции. Он и Горин гастролировали со своими работами, пытаясь вызвать дискуссию, в основном в университетских городках. Кульминацией этого периода стала высокобюджетная постановка «», в которой снялись Ив Монтан и Джейн Фонда. Из-за аварии на мотоцикле, которая серьезно вывела Годара из строя, Горин оказался режиссером этой самой знаменитой их совместной работы почти в одиночку. В качестве дополнения к «Всё в порядке», пара сняла «», 50-минутное исследование фото на котором Джейн Фонда встречается с вьетконговцами во время войны во Вьетнаме. Фильм представляет собой деконструкцию западной империалистической идеологии. Это был последний фильм, который Годар и Горин сняли вместе.

Позднее Годар возвращается к «большому кино» и создаёт несколько значимых лент: «Спасай, кто может (свою жизнь)», «Страсть», «Имя: Кармен».

В 1990-х годах Годар создаёт масштабную киноантологию «». Фильм «Моцарт — навсегда» (1996) затрагивает близкую Годару тему взаимоотношений искусства и художника.

В последние годы жизни Годар часто принимал участие в совместных режиссёрских проектах, таких как, например, «На десять минут старше».

В 2011 году был награждён премией «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

В 2014 году поставил экспериментальный 3D-фильм «Прощай, речь», удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля и ряда других наград. При подведении киноитогов 2014 года «Прощай, речь» вошёл в большинство списков лучших фильмов года.

Этапы творчества 
Творчество Ж.-Л. Годара систематизируется по 5 периодам, которые определяются переходом режиссёра на новый уровень развития политических воззрений и философского осмысления мира.

1. Новая волна (1960—1966) 
«На последнем дыхании» (1960), «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966).

Характерные приёмы: съёмки «парящей» камерой по концепции А. Астрюка «», jump cuts, переосмысленным из советского кинематографа, когда два кадра образуют резкую склейку, смысловые отсылки через газеты, картины и постеры.

Характерные темы: герой-бунтарь, находящийся в поисках новых правил жизни, политические события в стране, понимание режиссёром того, что существующая система ненавистна, жертвы социальных механизмов.

2. Маоистский период (1967) 
«Китаянка» (1967), «Уикенд» (1967).

Характерные приёмы: техника коллажа, цветопись.

Характерные темы: яркий радикализм и революционная агрессия.

3. Группа «Дзига Вертов» (1967—1970) 
«Правда» (1970), «» (1970), «» (1971), «» (1971), «» (1976).

Характерные приёмы: вскрытие и деконструкция нарративности.

Характерные темы: пытается применить идеи социализма в процессе создания кино (снимает коллективно, отсутствует один автор, свободная дистрибуция), аналитика существующих в обществе проблем.

4. Студия «Sonimage» (1973—1979) — Сотрудничество с Анн-Мари Мьевиль 
«» (1975), «» (1978).

Характерные темы: исследование новых технологий (цифрового телевидения) в целях обретения новых средств выразительности, воспроизведение реальности в кино, обращается к способам фиксации реальности, вопросу достоверности видео и фотографии, допущения того, что в виртуальном формате реальность соразмерна той, в которой мы живём.

5. Поздний этап (с 1980-х гг. по 2022 год) 
Характерные приёмы: переходит от осмысления цифрового формата как средства художественной выразительности к специфике телеязыка, использует возможности нового языка.

Характерные темы: сложные социальные вопросы, исследование природы образов, поиск изображения, отсылающего к ментальным образам зрителя (которые появляются в обход аналитическому восприятию и являются процессом постоянного осознания мира).

Политические взгляды

Политика 
Годар был известен своим «очень политическим голосом» и регулярно показывал политический контент в своих фильмах. Одна из его ранних работ, «Маленький солдат», посвященная войне за независимость Алжира, была примечательна своей попыткой представить сложность спора; фильм был воспринят как двусмысленный и демонстрирующий «моральную эквивалентность» между французскими вооруженными силами и Фронтом национального освобождения. В соответствии с этим, «Карабинеры» представляют вымышленную войну, которая изначально романтизирована в том, как ее персонажи подходят к своей службе, но становится жестким антивоенным метонимом. В дополнение к международным конфликтам, на которые Годар искал художественный ответ, он также был очень обеспокоен социальными проблемами во Франции. Самый ранний и лучший пример этого - мощное изображение Кариной проститутки в «Жить своей жизнью».

Война во Вьетнаме 
Годар создал несколько произведений, непосредственно посвященных войне во Вьетнаме. Кроме того, в «Безумном Пьеро» есть две сцены, которые затрагивают эту проблему. Первая — это сцена, которая происходит во время первой поездки на автомобиле между Фердинандом (Бельмондо) и Марианной (Карина). По радио в машине они слышат сообщение «гарнизон уничтожен вьетконговцами, потерявшими 115 человек». Марианна отвечает пространными размышлениями о том, как радио дегуманизирует северовьетнамских комбатантов. Война присутствует на протяжении всего фильма в упоминаниях, аллюзиях и изображениях в кадрах кинохроники, и на стиль фильма повлиял политический гнев Годара по поводу войны, нарушив его способность использовать более ранние кинематографические стили.

Годар также участвовал в съёмках фильма «Далеко от Вьетнама» (1967). Антивоенный проект, состоящий из семи эскизов, снятых Годаром, Клодом Лелушем, Йорисом Ивенсом, Уильямом Кляйном, Крисом Маркером, Аленом Рене и Аньес Варда.

Бертольт Брехт 
Взаимодействие Годара с немецким поэтом и драматургом Бертольтом Брехтом связано, прежде всего, с его попыткой перенести теорию эпического театра Брехта и его перспективу отчуждения зрителя (Verfremdungseffekt) через радикальное разделение элементов среды (театр в случае Брехта, но в случае Годара - фильм). Влияние Брехта остро ощущается во многих работах Годара, особенно до 1980 года, когда Годар использовал кинематографическое выражение в конкретных политических целях.

Марксизм 
Марксистское прочтение возможно с большинством, если не со всеми ранними работами Годара. Однако прямое взаимодействие Годара с марксизмом не становится явно очевидным до «Уик-энда», когда имя Карла Маркса упоминается в сочетании с такими фигурами, как Иисус Христос. Постоянным рефреном на протяжении всего кинематографического периода Годара является потребительство буржуазии, превращение повседневной жизни и деятельности в товар и отчуждение человека — все это центральные черты критики капитализма Марксом.

Например, фильм «Замужняя женщина» построен вокруг концепции Маркса о товарном фетишизме. Однажды Годар сказал, что это «фильм, в котором индивиды рассматриваются как вещи, в котором погони в такси чередуются с этологическими интервью, в котором зрелище жизни смешивается с ее анализом». Он очень хорошо осознавал, каким образом он хотел изобразить человеческое существо. Его усилия явно характерны для Маркса, который в своих «Экономическо-философских рукописях 1844 года» дает одну из своих самых тонких разработок, анализируя, как рабочий отчуждается от своего продукта, объекта своей производственной деятельности. Жорж Садуль в своем коротком размышлении о фильме описывает его как «социологическое исследование отчуждения современной женщины».

Обвинения в антисемитизме 
Годар широко известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году на основе съёмок, которые Годар смог провести во время своего путешествия на Ближний Восток несколькими годами ранее, он выпустил документальный фильм «». В нём Годар средствами монтажа проводит параллель между угнетением палестинцев и Холокостом. Биограф режиссёра  основную идею фильма излагает следующим образом: «Гитлер — это реакция на коммунизм, Израиль — результат Холокоста, а страдания палестинцев — последствия результатов Холокоста».

В 2010 году, после объявления о том, что Годару будет вручён почётный «Оскар», в прессе прошла бурная дискуссия о высказываниях режиссёра разных лет, вызвавших обвинения в антисемитизме, и о том, достоин ли он в связи с этим награды. Броди, комментируя эти обвинения, основанные в том числе и на приводимых в его работе цитатах, охарактеризовал Годара как режиссёра, который «как никто другой кроме Клода Ланцмана подходил к Холокосту с величайшей этической серьёзностью; в своих фильмах Годар рассматривал его как центральный политический и даже эстетический кризис своего времени и утверждал, в фильмах и интервью, что неспособность кинематографа задокументировать Холокост в надежде предотвратить его может считаться безусловным и невосполнимым поражением» этого вида искусства.

Личная жизнь 
В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карина. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году они развелись.

В 1967 году во время съёмок «Китаянки» Годар встретил свою вторую жену, актрису, внучку французского писателя Франсуа Мориака — Анн Вяземски. В 1979 году они тоже расстались.

Смерть 
Как сообщается, живший в Швейцарии Годар добровольно расстался с жизнью, прибегнув к законной в Швейцарии эвтаназии. При этом сообщается, что он не был болен, а «просто был истощен».

Фильмография 

  — «Операция бетон» / Opération béton (короткометражный)
  — «Кокетка» / Une femme coquette (короткометражный)
  — «Всех парней зовут Патрик» / Tous les garçons s’appellent Patrick (короткометражный)
  — «Шарлотта и её Жюль» / Charlotte et son Jules (короткометражный)
 1957 — «История воды» / Une histoire d’eau (совместно с Ф. Трюффо)
  — «На последнем дыхании» / À bout de souffle
  — «Маленький солдат» / Le Petit Soldat
  — «Женщина есть женщина» / Une femme est une femme
 1962 — «Жить своей жизнью» / Vivre sa vie
 1962 — «РоГоПаГ» (эпизод «Новый мир») / Ro.Go.Pa.G. (sketch Il nuovo mondo)
  — «Карабинеры» / Les Carabiniers
 1963 — «Презрение» / Le Mépris
  — «Посторонние» (Банда аутсайдеров) / Bande à part
 1964 — «Самые красивые мошенники мира» / Les Plus Belles Escroqueries du monde (sketch Le Grand Escroc)
 1964 — «Замужняя женщина» / Une femme mariée
  — «Альфавиль» / Alphaville, Une étrange aventure de Lemmy Caution
 1965 — «Париж глазами…» (эпизод «Монпарнас-Леваллуа») / Paris vu par… (sketch Montparnasse-Levallois)
 1965 — «Безумный Пьеро» / Pierrot le fou
  — «Мужское — женское» / Masculin, féminin
 1966 — «Сделано в США» / Made in U.S.A.
  — «Две или три вещи, которые я знаю о ней» / 2 ou 3 choses que je sais d’elle
 1967 — «Древнейшая профессия в мире» (эпизод «Предвидение, или какой будет любовь в 2000 году») / Le Plus Vieux Métier du monde (sketch Anticipation, ou l’amour en l’an 2000)
 1967 — «Китаянка» / La Chinoise
 1967 — «Далеко от Вьетнама» / Loin du Vietnam (sketch Caméra-œil)
 1967 — «Уик-энд» / Week end
  — «Один плюс один» («Сочувствие дьяволу») / One plus one (Sympathy for the Devil)
 1968 — «Фильм, как фильм» / Un film comme les autre
 1968 — /Cinétracts
  — «Весёлая наука» / Le Gai Savoir
 1969 — «Любовь и ярость» (эпизод «Любовь») / Amore e Rabbia (sketch L’Amour)
 1969 — «Ветер с востока» / Le Vent d’est
  — «»
 1970 — «Правда» / Pravda
 1970 — «Лотта в Италии» / Lotte in Italia
 1970 — «Звуки Британии» / British Sounds
  — «В час ночи» / One P.M.
 1972 — «Всё в порядке» / Tout va bien
 1972 — «Письмо Джейн» / Letter to Jane
  — «Номер два» / Numéro deux
  — «Здесь и там» / Ici et ailleurs
  — /Six fois deux / Sur et sous la communication (TV)
 1977 — /France / tour / détour / deux / enfants (TV)
  — «Как дела?» / Comment ça va?
  — «Спасай, кто может (свою жизнь)» / Sauve qui peut (la vie)
  — «Письмо Фредди Бюашу» / Lettre à Freddy Buache (короткометражный)
  — «Страсть» / Passion
  — «Имя: Кармен» / Prénom Carmen
  — «Приветствую тебя, Мария» / Je vous salue, Marie
 1985 — «Детектив» / Détective
  — «Величие и падение маленькой кинокомпании» / Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma (TV)
 1986 — «Мягко стелет» / Soft and Hard
 1986 — «Встреча с Вуди Алленом» / Meetin' WA
  — «Король Лир» / King Lear
 1987 — «Ария» (фрагмент «Армида») / Aria (partie Armide)
 1987 — «Тренируй правую» / Soigne ta droite
  — «Сила слова» / Puissance de la parole
 1988 — /On s’est tous défilé (TV)
  — /Le Rapport Darty
  — «Новая волна» / Nouvelle Vague
  — «Забвенью вопреки» / Contre l’oubli
 1991 — «Германия, девять — ноль» / Allemagne 90 neuf zéro
  — «Увы мне» / Hélas pour moi
 1993 — «Дети играют в Россию» / Les enfants jouent à la Russie
  — «ЖЛГ — автопортрет в декабре» / JLG — Autoportrait de décembre
 1995 — «Сто лет французского кино» / Deux fois cinquante ans de cinéma français
  — «Моцарт — навсегда» / For Ever Mozart
  — «Старые места» / The Old Place
 1998 — «История(и) кино» / Histoire(s) du cinéma (V)
  — «Происхождение XXI века» / L’Origine du XXIe siècle
  — «Хвала любви» / Éloge de l’amour
  — «На десять минут старше: Виолончель» (эпизод «Во тьме времени») / Ten Minutes Older: The Cello (partie Dans le noir du temps)
  — «Наша музыка» / Notre musique
  — «Социализм» / Film Socialisme
  — «Прощай, речь 3D» / Adieu au Langage
  — «Книга образа», или «Образ и речь» / Le livre d’image

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 Прощай, речь? Философия фильма Годара и современная концепция человека (Статьи Андрея Бычкова, Фёдора Гиренка, Владимира Мартынова, Натальи Ростовой, Вадима Руднева). — М.: Летний сад, 2015. — 120 с. — ISBN 978-5-98856-230-6. — (Серия «Современная русская философия»).
 
 
 Тарасов А. Н. «Годар как Вольтер» // Тарасов А. Н. Страна Икс. — М.: АСТ; Адаптек, 2006. (с незначительными сокращениями опубликовано в журнале «Дом Союзов», 1993, № 2)
 Трофименков М. С. Две или три вещи, которые я знаю о нём. К 60-летию Жан-Люка Годара. // Искусство кино. — 1991. — № 2.
 Трофименков М. С. Годар о Годаре: составление, комментарии, перевод // Искусство кино. — 1991. — № 2.
 
 
 на других языках

Ссылки 

 Жан-Люк Годар.  Письмо Джейн Фонде
 Интервью Жана-Люка Годара журналу Les Inrockuptibles
 История кино / Histoire(s) du cinéma
 Энциклопедия отечественного кино: Жан-Люк Годар приезжает в Москву на открытие ретроспективы его фильмов в Музее кино
 Статьи о Жане-Люке Годаре на сайте журнала «Сеанс»
 Годар — 1983: «Кино и я можем умереть в одно и то же время…» Интервью на сайте «Синематека»
 Изучение приёмов чужих кинофильмов Жаном-Люком Годаром
 Владимир Лукин. «Histoire(s) du Godard» Портрет режиссёра.
 «Дзига Вертов» и маоизм: как бунтарь «новой волны» Годар стал политическим агитатором // Русская служба Би-би-си, 3 декабря 2020

Лауреаты Императорской премии Японии
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Сезар»
Персоналии:Антисионизм
Марксисты
Социалисты Франции
Участники майских протестов 1968 года (Франция)
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков
Долгожители Франции
Умершие от эвтаназии